Конёво (второе название Конёвское) — село в Плесецком районе Архангельской области. Административный центр муниципального образования «Конёвское».

География 
Конёво расположено на берегу реки Онеги. Протяжённость села достигает пяти километров.

История 
С 1765 года здесь проходил почтовый тракт Архангельск — Санкт-Петербург. Конная станция, на которой путники меняли уставших лошадей на свежих и дала название населённому пункту.

В 1929 году в составе Няндомского округа Северного края был образован Приозёрный район. Центром Приозёрного района было село Конёво. В 1963 году  Приозёрный район был упразднён, а село вошло в состав Каргопольского сельского района. С 1965 года — в составе Плесецкого района.

С 2006 года является центром Конёвского сельского поселения.

Население 

В 2002 году Конёво составляло 3068 человек (48,5 % мужчины / 51,5 % женщины). С начала 1990-х годов оно постоянно сокращается из-за массового отъезда молодёжи.

Социальная сфера 
В селе действует средняя школа, детский сад «Колосок» и 2 библиотеки — центральная и школьная. Также в селе есть собственный Дом Культуры в котором созданы: народный хор, ансамбли «Рассыпушки» и «Колокольчик», фольклорный коллектив «Шаркунок» — постоянные участники фестиваля «Жемчужина Севера» и нередко выезжают на гастроли по области.

Экономика 
В Конёво проходит традиционная «Покровская ярмарка». Во время ярмарки можно увидеть выставку изделий традиционных северных ремёсел, конкурс «Покровская красавица», соревнования мастеров малых архитектурных форм, выступления скоморохов, концерты профессиональных и самодеятельных коллективов и исполнителей, народные гулянья. Для желающих перенять опыт умельцев работают мастер-классы, а для тех, кто хочет познакомиться с историей села, с местными обычаями и традициями, открывает двери краеведческий музей основанный Сидоровым В. Е.

В селе Конёво в 2001 году был создан первый в Плесецком районе ТОС

Транспортное сообщение с остальным миром осуществляется с помощью автотранспорта и плавсредств.

Радио 
 69,98 Радио России / Радио Поморье (Молчит) 
103,0 Радио России / Радио Поморье

Достопримечательности 
Главными достопримечательностями села является православная часовня XVIII века, которая была отреставрирована в первой половине 1980-х годов и Храм Святого Покрова.

Топографические карты 
 
 
 Конёво на карте Wikimapia

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Конёвского сельсовета Приозёрного района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)
 Мир приключений и путешествий
 Ремесленничество России

Населённые пункты Плесецкого района